Obligat (lat. obligare, at binde) har flere betydninger:

 Obligat – en supplerende stemme, der ledsager melodistemmen i en sats.
 Obligat – "bunden", "forpligtet", "nødvendig", "uundværlig"
 En obligat aerob bakterie kræver ilt i omgivelserne, modsat en fakultativ aerob, der kan leve både med og uden ilt.
 En obligat anaerob bakterie kræver modsat at dens omgivelser er iltfri.
 En obligat biotrop parasit kræver en levende vært, f.eks. Meldug.
 En obligat intracellulær bakterie kan kun leve inde i en anden celle, f.eks. Chlamydia trachomatis (Klamydia)
	
Sammenlign: obligation, obligatorisk